Натуральне число 1307
 1307 рік до нашої ери
 1307 рік нашої ери